Little Alum Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Alum Creek (Alum Creek, Bastrop County, 1340007), Fluss im Bastrop County, Bundesstaat Texas
 Little Alum Creek (Alum Creek, Bastrop County, 1374547), Fluss im Bastrop County, Bundesstaat Texas
 Little Alum Creek (Alum Creek, Wilson County), Fluss im Wilson County, Bundesstaat Texas
 Little Alum Creek (Alum Creek, West Virginia), Fluss im Bundesstaat West Virginia